Euopisthobranchia es un clado taxonómico de caracoles y babosas en el clado Heterobranchia dentro del clado Euthyneura.

Este clado fue establecido como un nuevo taxón por Jörger et al. en octubre de 2010. Euopisthobranchia es una porción monofilética de Opisthobranchia, ya que ese taxón se definió tradicionalmente, pero no es un nombre de reemplazo para ese grupo, ya que no se incluyen varias órdenes de opistobranquios marinos, incluidos Nudibranchia, Sacoglossa y Acochlidiacea.

Euopisthobranchia consta de los siguientes taxones:

 Umbraculoidea
 Anaspidea
 Runcinacea
 Pteropoda
 Cephalaspidea s.s.

Molleja 
Estudios anteriores discutieron la molleja (es decir, un cultivo esofágico muscular revestido de cutícula) con placas de molleja como estructuras apomórficas homólogas que sostienen un clado compuesto por Cephalaspidea s.s., Pteropoda y Anaspidea. Una molleja con placas de molleja probablemente se originó en taxones de herbívoros en los que trabajó como un molino, por lo que podría reducirse secundariamente en grupos carnívoros dentro de Cephalaspidea s.s. y Gymnosomata. Klussmann-Kolb y Dinapoli consideraron que la molleja en Umbraculoidea no era homóloga con la de los grupos anteriores, debido a la ausencia de placas o espinas de molleja. Esto contradecía a Salvini-Plawen y Steiner, quienes habían propuesto que la molleja era una sinapomorfia del clado más grande de Paratectibranchia (Pteropoda, Cephalaspidea y Anaspidea) y Eleutherobranchia, secundariamente perdida en Nudipleura pero todavía presente en Umbraculoidea. Según lo codificado en Wägele y Klussmann-Kolb, la hipótesis filogenética de Jörger et al. (2010) apoya la homología de la molleja en Umbraculoidea con la molleja con placas y espinas de molleja en los otros taxones euopistobranquios. Así, la estructura se propone como una sinapomorfia de Euopisthobranchia.

Cladograma 
Un cladograma que muestra las relaciones filogénicas de la Heterobranchia propuesto por Jörger et al. (2010):

Referencias